Zara est un nom propre utilisé principalement comme prénom, nom de famille et toponyme.

Prénom 
Zara, également écrit Zarah, est un prénom féminin qui provient de l'arabe zuhra, « blancheur », « éclat de la lumière des astres » ou « beauté », également nom donné à la planète Vénus.

 Zara Phillips (née en 1981), membre de la famille royale britannique
 Zara Turner (née en 1968), actrice britannique
 Zara Larsson, (née en 1997), chanteuse suédoise
 Zara Whites (née en 1968), actrice pornographique
 Zara Yacoub (1399 - 1468), souverain éthiopien.

 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Zara et Zarah.

Nom de famille 

 Francesca Zara (née en 1976), joueuse de basket-ball
 Giuseppe Zara est un ingénieur ferroviaire italien du début du siècle qui a laissé son nom à un bogie bissel particulier utilisé sur des locomotives.
 Philippe de Zara (1893-1984), journaliste, romancier et écrivain de voyage français.

Pseudonyme 
 Zara (1983-), chanteuse, actrice et activiste russe.

Œuvres de fiction 

 Zara la vampire, série de bande dessinée italienne.
 Zara, bande dessinée de Luc Schuiten et François Schuiten.
 Zara, film néerlandais (2009)

Toponyme 

 Zara est le nom italien de la ville de Zadar.
 Zara est une ville et un district de la province de Sivas en Turquie.
 Zara est une station du métro de Milan.
 Le mont Zara est une des deux montagnes dominant le site de Mycènes en Grèce.

Marque 
 Zara est une chaîne de magasins de vêtements dont le siège social est basé en Espagne.

Navires 
 La Classe Zara est une classe de croiseurs lourds italiens de la Regia Marina. Les quatre croiseurs de cette classe, le Zara, le Fiume, le Pola et le Gorizia, furent beaucoup utilisés durant la Seconde Guerre mondiale.
 Le Zara est le premier croiseur lourd de la Classe Zara.

Notes et références